Cohn – nazwisko
 osoby noszące nazwisko Cohn:
 Daniel Cohn-Bendit – francuski publicysta, polityk europejski.
 Ferdinand Julius Cohn – niemiecki botanik i mikrobiolog,
 Hermann Cohn - niemiecki okulista, profesor
 Jacob Cohn – rabin gminy żydowskiej w Katowicach.
 Jonas Cohn – filozof i pedagog niemiecki,
 Leopold Cohn - niemiecki profesor filologii 
 Ludwik Cohn – polski adwokat i radca prawny, działacz socjalistyczny,
 Marc Cohn – amerykański piosenkarz i autor tekstów,
 Rachel Cohn – amerykańska pisarka